Colombia deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1932 i Los Angeles og har siden deltaget i samtlige sommerlege undtaget 1952 i Helsingfors. Colombia deltog i sine første vinterlege i 2010 i Vancouver.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Colombias OL-statistik  på Sports-reference.com

Colombia ved sommer-OL
Colombia ved vinter-OL
OL